Il doppio del Bet-at-home Cup Kitzbühel 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

I detentori del titolo erano Dustin Brown e Rogier Wassen, che quest'anno non hanno partecipato insieme. Brown ha giocato con Michael Kohlmann, Wassen con Lukáš Rosol. Brown e Kohlmann sono stati sconfitti al primo turno da Santiago Giraldo e Pere Riba, Wassen e Rosol hanno perso al secondo turno da Franco Ferreiro e André Sá. Questi ultimi hanno raggiunto la finale, ma sono stati sconfitti da Daniele Bracciali e Santiago González per 7-61, 4-6, [11-9].

Teste di serie 

  František Čermák /  Filip Polášek (primo turno)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (quarti di finale)

  Marcel Granollers /  Marc López (primo turno)
  Daniele Bracciali /  Santiago González (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bet-at-home Cup Kitzbühel 2011
ATP World Tour 2011